Сена-Мадурейра:

 Сена-Мадурейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Акри. 
 Сена-Мадурейра — микрорегион в Бразилии, входит в штат Акри.